Lilla Bässkär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Bässkär (Kumlinge, Åland), 
 Lilla Bässkär, Raseborg, Nyland,

Se även
Stora Bässkär
Bässkär

Robotskapade Finlandförgreningar